Lipica (Ermland-Mazurië), een dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Bartoszycki
 Lipica (Sežana), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana
 Lipica (Škofja Loka), een plaats in de Sloveense gemeente Škofja Loka
 Lipica (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin